Пьянзин — фамилия мордовского происхождения.

Фамилия Пьянзин и родственные ей (Пензин, Пиянзин, Пянзин) встречаются на территории всей Мордовии. При этом на западе преобладает форма Пьянзин, на востоке — Пензины. Происходит от древнего мордовского имени Пьянза, или от названия реки Пьяна или города Пенза.

Известные носители:
 Пьянзин, Виктор Кузьмич (род. 1951) — заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа по воспитательной работе (c 1998 года), начальника управления воспитательной работы, член Военного Совета ДВО (1999), генерал-майор (с 22 декабря 1999 года).
 Пьянзин, Георгий Абрамович (1911—1962) — мордовский писатель.
 Пьянзин, Иван Семёнович (1919—1942) — Герой Советского Союза, командир 365-й батареи 110-го зенитного артиллерийского полка противовоздушной обороны Береговой обороны Черноморского флота, старший лейтенант.
 Пьянзин, Илья Александрович (род. 1984) — гражданин Казахстана, подозреваемый в подготовке покушения на премьер-министра России Владимира Путина в 2012 году.
 Пьянзин, Михаил Александрович — главный ветеринарный врач государственного ветеринарного надзора по мясоперерабатывающим предприятиям Ивановской области, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации.

Примечания